Kurze ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kurze (1910–1986), deutscher Verwaltungsbeamter und Oberstadtdirektor der Stadt Aachen
 Anton Kurze (Märtyrer) (1875–1941), deutscher römisch-katholischer Volksschulrektor und Märtyrer
 Dietrich Kurze (1928–2016), deutscher Historiker
 Friedgard Kurze (1928–2019), deutsche Puppenspielerin und Sprecherin
 Friedrich Kurze (1863–1915), deutscher Historiker
 Friedrich-Wilhelm Kurze (1891–1945), deutscher Vizeadmiral
 Günter Kurze (* 1943), deutscher Schauspieler
 Heinz Kurze (1918–2020), deutscher Hochschullehrer
 Katka Kurze (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Markus Kurze (* 1970), deutscher Politiker
 Peter Kurze (* 1955), deutscher Verleger und Autor
 Wilhelm Kurze (1933–2002), deutscher Historiker

Sonstiges:
 Kurzegebirge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kurtze
 Curtze
 Kurz